Sebastianensi – abitanti di Sebastião Laranjeiras
Sebastianensi – abitanti di São Sebastião (San Paolo)
Sebastianensi – abitanti di São Sebastião do Oeste
Sebastianensi – abitanti di São Sebastião do Passé